Rastila – sobborgo di Helsinki
 Rastila – stazione della metropolitana di Helsinki